Mittelstädt bzw. Mittelstaedt ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Mittelstädt (* 1994), deutscher Laiendarsteller
 Elisabeth Mittelstädt (* 1946), ungarische Verlegerin
 Fritz-Gerd Mittelstädt (* 1948), deutscher Hochschullehrer
 Hanna Mittelstädt (* 1951), deutsche Verlegerin
 Holger Mittelstädt (* 1970), deutscher Autor pädagogischer Literatur, Schulleiter

 Johannes Mittelstaedt (1869–1931), deutscher Jurist
 Karola Mittelstädt (* vor 1976), deutsche Filmeditorin
 Kuno Mittelstädt († 2016), deutscher Verleger und Kunsthistoriker
 Marco Mittelstaedt (* 1972), deutscher Filmregisseur 
 Maximilian Mittelstädt (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Otto Mittelstaedt (1834–1899), deutscher Reichsgerichtsrat und Journalist
 Peter Mittelstaedt (1929–2014), deutscher Physiker und Wissenschaftstheoretiker
 Sandrine Mittelstädt (* 1977), deutsche Schauspielerin, Sängerin, Hörbuch- und Synchronsprecherin
 Tessa Mittelstaedt (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Ute Mittelstädt (* 1940), deutsche Tischtennisspielerin
 Werner Mittelstaedt (* 1954), deutscher Zukunftsforscher und Zukunftsphilosoph
 Willi Mittelstädt (* 1947), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Mittelstedt
 Mittelstedten
 Mittelstetten
 Mittelstadt